Jacek Pawlicki (ur. 1963) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm
 Jacek Pawlicki (ur. 1966) – polski dziennikarz i publicysta